Laseron ist der Familienname von: 
 Charles Francis Laseron (1887–1959), australischer Naturwissenschaftler und Polarforscher

Sonstiges:
 Laseron-Inseln, Inseln vor der Küste des George-V.-Lands, Antarktika